Château de la Forge est le nom porté par plusieurs châteaux :

en Belgique 
 le château de la Forge, à Anthée, dans la province de Namur ;

en France 
 le château de la Forge, implanté dans les Deux-Sèvres, sur la commune de Celles-sur-Belle ;
 le château de la Forge, implanté en Dordogne, sur la commune de Douville ;
 le château de la Forge, implanté en Dordogne, sur la commune de Savignac-Lédrier ;
 le château de la Forge, implanté dans la Mayenne, sur la commune de Chailland ;
 le château de la Forge, implanté dans la Meuse, sur la commune d'Haironville ;
 le château de la Forge, implanté dans la Vienne, sur la commune de Lhommaizé ;
 le château de la Forge, implanté dans la Vienne, sur la commune de Verrières ;
 le château de la Forge, implanté dans les Vosges, sur la commune de Rambervillers.

Forge